Donker Curtius ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Donker Curtius (1792–1864), niederländischer Politiker
 Janus Henricus Donker Curtius (1813–1879), niederländischer Kaufmann, Leiter der Handelsstation Dejima
 Willem Boudewijn Donker Curtius van Tienhoven (1778–1858), niederländischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Kabinett Donker Curtius